Desambiguações de antropônimos